

Вулиця Богданова — вулиця в Дніпрі.
 Вулиця Богданова — вулиця в Донецьку.
 Вулиця Богданова — вулиця в Севастополі.

Вулиця Богданова — вулиця у Волгограді.
 Вулиця Богданова — вулиця в Москві.
 Вулиця Богданова — вулиця в Пензі.
 Вулиця Богданова — вулиця в Ростові-на-Дону.

Вулиці, названі на честь людей